Киприно — топоним в России:

Населённые пункты 
 Киприно — село в Шелаболихинском районе Алтайского края.
 Киприно — деревня в Кирилловском районе Вологодской области
 Киприно — село в Тоншаевском районе Нижегородской области.
 Киприно — село в Большесосновском районе Пермского края.
 Киприно — село в Очёрском районе Пермского края.
 Киприно — село в Невьянском городском округе Свердловской области.

Озёра 
 Киприно — озеро в Алтайском крае.
 Киприно — озеро в Хакасии.